Gashi ist der Familienname folgender Personen:

 Albana Gashi (* 1985), kosovarische Politikerin
 Albin Gashi (* 1997), österreichischer Fußballspieler
 Ardian Gashi (* 1981), norwegischer Fußballspieler
 Atdhe Gashi (* 1981), kosovo-albanischer Rapper, siehe Colos
 Bardhyl Gashi (* 1989), deutscher Kickboxer
 Dukagjin Gashi (* 1985), kosovarischer Fußballspieler
 Ervin Gashi (* 1990), Schweizer Fußballspieler
 Fisnik Gashi (* 1980), kosovarischer Fußballspieler
 Hanife Gashi (* 1968), kosovarische Schriftstellerin
 Ibrahim Gashi, (* 1963), kosovarischer Hochschullehrer für Politik und Diplomatie
 Ilira Gashi (* 1994), Schweizer Sängerin und Songwriterin, siehe Ilira
 Mirko Gashi (1939–1995), albanischer Journalist und Schauspieler
 Senad Gashi (* 1990), deutscher Boxer
 Shkelzen Gashi (* 1988), albanisch-schweizerischer Fußballspieler
 Valdet Gashi (1986–2015), deutscher Thai-Boxkämpfer
 Zef Gashi (* 1938) montenegrinischer römisch-katholischer Erzbischof

Gashi bezeichnet zudem:

 den Kreis Payzawat (chinesisch Gashi) des Regierungsbezirks Kaxgar im Autonomen Gebiet Xinjiang in der Volksrepublik China
 den Fluss Gash in Nordalbanien